Tube – soprannome della Metropolitana di Londra
 Tube – videogioco del 1994
Tube – film del 2003 diretto da Baek Woon-Hak
Tube – film del 2004 diretto da Colin Campbell 
 Tube di Falloppio – parte dell'apparato genitale femminile

Musica
 Tube - gruppo musicale rock giapponese
 Tube Records – casa discografica italiana